Голубево — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Голубево — прежнее название села Алипова в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Голубево — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Голубево — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Голубево — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Голубево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Голубево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Голубево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Голубево — деревня в Торопецком районе Тверской области.